Па́вел Васильевич Васи́льев:
 Васильев, Павел Васильевич (в монашестве Сергий; 1877—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Демянский, викарий Новгородской епархии.
 Васильев, Павел Васильевич (1832—1879) — российский актёр, театральный педагог.
 Васильев, Павел Васильевич — советский учёный, генерал-майор медицинской службы, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии СССР (1978).